Мольфа́р () — в культуре гуцулов — человек, который, как считается, обладает сверхъестественными способностями, знахарь, носитель древних знаний и культуры. Мольфары занимаются целительством, управляют силами природы (например, погодой), используя для этого заклинания, особые предметы, травы.

Мольфары стали известны широкой публике благодаря книге Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков» (1911) и снятому по её мотивам одноимённому фильму (1964).

В 2015 году в Верховине был открыт Музей гуцульской магии. В нём представлены вещи, которыми пользовались маги-мольфары.

Этимология 
Название «мольфар» происходит от слова «мо́льфа», которое означает заколдованный предмет.

См. также 
 Характерник

Примечания

Литература 
 Войтович В. Мольфар // Українська міфологія — К.: Либідь, 2005. — С. 321.
 Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному висвітленні. — К.: Обереги, 1994. — Кн. 2. Т. IV. — С. 445.
 Михайлов Н. А. Укр. мольфар, слвн. malavar и др. Демонологическая параллель // Балканские чтения 9. Terra balcanica. Terra slavica. К юбилею Татьяны Владимировны Цивьян. — М.: Институт славяноведения РАН, 2007. — С. 93-97.
 Мольфар // Етимологічний словник української мови. — К.: Наукова думка, 1989. — С. 506.
 Шевчук В. Мисленне дерево. — К.: Молодь, 1989. — С. 178.

Оккультизм
Фольклорные персонажи
Украинская мифология
Гуцулы